Nordre Ringvej er et navn, der bruges om ringveje i en række danske byer.

 Nordre Ringvej (Bjerringbro)
 Nordre Ringvej (Hadsten)
 Nordre Ringvej (Hobro)
 Nordre Ringvej (Holstebro)
 Nordre Ringvej (Kolding)
 Nordre Ringvej (København)
 Nordre Ringvej (Ringkøbing)
 Nordre Ringvej (Ringsted)
 Nordre Ringvej (Rønne)
 Nordre Ringvej (Silkeborg)
 Nordre Ringvej (Viborg)
 Nordre Ringvej (Aalestrup)